Kashyapa (Sanskrit Kāśyapa, Pali Kassapa, Japanisch Kasho; zu deutsch Schildkröte) ist die Bezeichnung verschiedener Gestalten aus Mythologie und Religion:

 für den göttlichen Seher, siehe Kashyapa (Hinduismus)
 für den im Pali-Kanon beschriebenen vorzeitigen Buddha, siehe Kassapa (Buddha)
 für den auch als Vater der Sangha bekannten Schüler Buddhas, siehe Mahakashyapa
 für den indischen Mönch und Zeitgenossen des Dharmaraksha, siehe Kashyapa Matanga